

Гліна () — село у Бричанському районі.

Гліна () — комуна у повіті Ілфов.
 Гліна () — село у повіті Ілфов. Адміністративний центр комуни Гліна.

Гліна () — місто в Сісацько-Мославінській жупанії.